Bouveresse est un patronyme français d'origine suisse, particulièrement représenté en Franche-Comté.

Personnalités portant ce patronyme 
Bouveresse est porté par les personnes suivantes, toutes issues de la même famille originaire d'Épenoy dans le Doubs :
 Alfred Bouveresse dit abbé Bouveresse (1925-2012), historien régional et toponymiste ;
 Bernard Bouveresse dit abbé Bouveresse (1910-1995), grand résistant ;
 Jacques Bouveresse (1940-2021), philosophe et professeur au Collège de France ;
 Renée Bouveresse, philosophe et psychologue.